Бережанка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бережанка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.

Украина 
 Бережанка — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Бережанка — село в Гороховском районе Волынской области.
 Бережанка — село в Борщевском районе Тернопольской области.
 Бережанка — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Бережанка — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Бережанка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Бережанка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Малая Бережанка
 Бережинка